José Hevia puede referirse a:

José Hevia y Noriega (1776-1834), jurista español nacido en Asturias y fallecido en Madrid que fue presidente del Tribunal Supremo en 1834.
José Ángel Hevia Velasco, 'Hevia', músico español nacido en Asturias en 1967.